zmienność rytmu zatokowego
 ludzki rinovirus
 Honda HR-V
 język chorwacki